Gorn ist der Familienname folgender Personen:
 Lev Gorn (* 1971), russisch-amerikanischer Schauspieler, Fotograf und Künstler
 Steve Gorn, US-amerikanischer Welt- und Jazzmusiker
 Walter Gorn (1898–1968), deutscher Generalmajor

Gorn bezeichnet außerdem:
 Gorn (Computerspiel), Virtual-Reality-Kampfspiel aus dem Jahr 2019
 eine fiktive Spezies im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Gorn 
 eine Figur in der Computer-Rollenspielserie Gothic, siehe Gothic (Computerspiel)#Charaktere